Otis, a túzok latin neve
 Amerikai Egyesült Államok
 Otis (Colorado)
 Otis (Indiana)
 Otis (Iowa)
 Otis (Kansas)
 Otis (Louisiana)
 Otis (Maine)
 Otis (Massachusetts)
 Otis (Oregon)
 Otis (Wisconsin)